10-yj Oktiabr (obwód kurski)
 10-yj Oktiabr (obwód tulski)